Algar (gemeente), gemeente in de Spaanse provincie Cádiz in de regio Andalusië
 Algar (rivier), rivier in de Spaanse provincie Alicante in de regio Valencia